L'expression Oscars du cinéma 1974 fait en principe référence à  la  des Oscars, qui a eu lieu en 1974 et honorait des films sortis en 1973.

Pour les films sortis en 1974 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1975.